serial televisivo – macrogenere della fiction televisiva
serial cinematografico – genere cinematografico
serial radiofonico – genere radiofonico
Serial – film statunitense del 1980
Serial – serie televisiva del 2014